Roter Halbmond steht für

 Roter Halbmond (Symbol)

Hilfsorganisationen
 Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung als Zusammenschluss von Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften wie z. B.
 Aserbaidschanischer Roter Halbmond
 Türkischer Roter Halbmond
 Syrisch-Arabischer Roter Halbmond

einen Film
 Der rote Halbmond

Siehe auch: